durszlak – naczynie kuchenne z podziurkowanym dnem
 Durszlak – skała wapienna w Imbramowicach na Wyżynie Olkuskiej